Harthof ist der Ortsname von
 Harthof (Balingen), Hof im Stadtteil Weilstetten von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Harthof (Burghaslach), Ortsteil des Marktes Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Harthof (Harburg), Ortsteil der Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Harthof (Mering), Ortsteil des Marktes Mering, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Harthof (München), Stadtteil von München, Bayern
 Harthof (Patersdorf), Ortsteil der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Harthof (Schernfeld), Ortsteil der Gemeinde Schernfeld, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Harthof (Straßberg), Wüstung der Gemeinde Straßberg, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Harthof (Straubing), Ortsteil der kreisfreien Stadt Straubing, Bayern

 Harthof (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark

Sonstiges:
 Harthof (Band), einer Berliner Pop-Rock Band

Siehe auch:
 Hardhof
 Hardthof